

Sigle 
  Gruppo Giovani Ondaioli – sezione giovanile della Contrada Capitana dell'Onda di Siena

Codici 
 GGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guiglo (Costa d'Avorio)
 ggo – codice ISO 639-3 della lingua gondi meridionale